Die Saison 2004 des Volleyball World Grand Prix war die zwölfte Ausgabe des Wettbewerbs. Sie begann am 9. Juli und endete am 1. August. Brasilien gewannen zum vierten Mal den Titel.

Modus 
In der Vorrunde traten zwölf Mannschaften an. In den ersten drei Wochen fanden jeweils drei Turniere mit vier Mannschaften parallel statt. Die besten fünf Mannschaften der Gesamtwertung qualifizierten sich neben Gastgeber Italien für die Finalrunde. Dort wurden die sechs Teams in zwei Gruppen eingeteilt. Die beiden besten Mannschaften jeder Finalgruppe erreichten das Halbfinale. Die Gruppendritter spielten um den fünften Platz.

Vorrunde

Erste Woche

Zweite Woche

Dritte Woche

Gesamtwertung

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde vom 28. Juli bis 1. August in Reggio Calabria (Italien) ausgetragen.

Auszeichnungen

Weblinks 
 Informationen der FIVB (englisch)

2004
World Grand Prix